Стружков:
 Стружков, Николай Петрович (1899—1962) — начальник Инспекции по котлонадзору НКВД СССР.
 Стружков, Сергей Феликсович (1958—2010) — российский учёный-геолог.
 Стружков, Феликс Эмильевич (1929—1975) — советский геолог.